Michel Germain peut désigner :
 Michel Germain (1645-1694), moine bénédictin, écrivain et historien français auteur du Monasticon Gallicanum ;
 Michel Germain, professeur spécialiste des technologies de l'information et de la communication ;
 Michel Germain (1945-), écrivain et historien français.